Konge i Danmark: Christian 1. 1448-1481

Se også 1449 (tal)

Begivenheder

Født 
 1. januar – Lorenzo de' Medici, florentinsk statsmand (død 1492).

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
49
Artikler om enkelte år